Hexisopus är ett släkte av spindeldjur. Hexisopus ingår i familjen Hexisopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Hexisopus